Der Savannah Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. April 2013 in Savannah, Vereinigte Staaten stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 20. April bis 22. April statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 30 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Taro Daniel
 Björn Fratangelo
 Nicolás Massú
 Ricardo Rodríguez

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler ins Hauptfeld auf:
 Nikolos Bassilaschwili

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 65 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 59 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Savannah (Georgia)